La finale de la Coupe UEFA 1980-1981 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et , respectivement au Portman Road d'Ipswich, en Angleterre et à l'Olympisch d'Amsterdam, aux Pays-Bas.

Elle oppose l'équipe anglaise d'Ipswich Town aux Néerlandais de l'AZ Alkmaar. Au terme des deux rencontres, les Ipswichiens l'emportent sur le score de 5 buts à 4 (3-0 à l'aller, 2-4 au retour), ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur premier titre européen.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1980-1981
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1980-1981

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1980-1981

Notes et références 

1980-1981
Compétition de football en Angleterre
Compétition de football à Amsterdam
Ipswich Town Football Club
AZ Alkmaar
Football en 1981
Sport en Angleterre en 1981
Sport aux Pays-Bas en 1981
Sport en mai 1981